

Bielorussia 
 Proletarsk – località della Bielorussia

Russia 
 Proletarsk – città della Russia situata nell'oblast' di Rostov

Tagikistan 
Proletarsk – fino al 2016 nome di Mehrobod, insediamento nel distretto di Jabbar-Rasulov della regione di Sughd

Ucraina 
 Proletarsk – località dell'Ucraina ora appartenente a Lysyčans'k